Dorfkirche Damme steht für folgende Sakralbauten:

 Dorfkirche Damme (Grünow), Ortsteil Damme der Gemeinde Grünow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Dorfkirche Damme (Nennhausen), Ortsteil Damme der Gemeinde Nennhausen, Landkreis Havelland, Brandenburg